

Carriera
Andreu Ramos Isus si è formato nelle giovanili del Futbol Club Barcelona.
Durante la sua militanza nel club azulgrana ha la possibilità di giocare nella Serie A italiana con l' ma un infortunio gli impedisce di firmare il contratto e lo costringe a stare fermo quattro mesi.
Una volta recuperato gioca nelle file dell'Unión Deportiva Ibiza-Eivissa, squadra della seconda divisione spagnola, fino a quando non si trasferisce nella Scottish Premier League per giocare con l'Hamilton Academical Football Club dove rimane per un anno e mezzo.
Finita la sua esperienza scozzese firma per l'Hong Kong Sapling, squadra della Hong Kong First Division League.
Nel 2012 passa al Guaraní, nella massima serie del campionato paraguaiano di calcio.

Collegamenti esterni